Usa eller USA kan syfta på:

Geografi

 USA – en federal republik i Nordamerika

Belarus 

 Usa (vattendrag i Vitryssland, Minsks voblast, lat 53,35, long 27,11), 
 Usa (vattendrag i Vitryssland, Minsks voblast, lat 53,85, long 26,43), 
 Usa (vattendrag i Vitryssland, Minsks voblast, lat 53,62, long 28,94),

Ryssland 

 Usa (Pechora) – biflod till Pechora i Komi, 
 Usa (Volga) – en biflod till Volga

Tyskland 

 Usa (flod) – biflod till Wetter i Hessen, 

Robotskapade Belarusförgreningar